John Clerk kan syfta på bland andra:

* John Clerk (död 1541), biskop av Bath och Wells
 John Clerk (död 1552), engelsk romersk-katolsk författare
 John Clerk av Penicuik (1611–1674), skotsk köpman
 John Clerk, 1:e baronet (died 1722),  skotsk politiker
 John Clerk, 2:e baronet (1676–1755), skotsk jurist och kompositör
 John Clerk, 5:e baronet (1736–1798), skotsk sjöofficer
 John Clerk av Eldin (1728–1812), skotsk upplysningsman, författare av An Essay on Naval Tactics
 John Clerk, lord Eldin (1757–1832), skotsk domare